O Índice de Competitividade Mundial () é um relatório anual sobre a competitividade dos países publicado pelo International Institute for Management Development (IMD) desde 1989. O anuário compara a performance de 60 países baseando-se em 333 critérios que medem diferentes aspectos da competitividade. Ele utiliza dois tipos de dados:

2/3 de dados estatísticos (fontes nacionais/internacionais)
1/3 de dados da pesquisa (Executive Opinion Survey)

Índice de Competitividade Mundial 2016

Índice de Competitividade Mundial 2015

Índice de Competitividade Mundial 2014

Índice de Competitividade Mundial 2013

Ver também
 Índice Global de Competitividade
 Competitividade

Referências

Ligações externas
Página oficial do índice

Livros de economia
Política econômica
Índices de classificação de países